Ричард Лемон Ла́ндер (Richard Lemon Lander, 1804 — 1834) — британский путешественник, исследователь Африки.

Биография 
Сопровождал Х. Клаппертона в его второй экспедиции по западной Африке, в 1825—1827 годах.

В 1830 году вместе со своим младшим братом  предпринял экспедицию для исследования течения Нигера, по которому добрался до Яури. Затем из Буссы спустился до залива Биафры. По пути Джон Ландер на значительном расстоянии проследил течение левого притока Нигера — Бенуэ —  и пришёл к выводу, что эта река не связана с Нилом, как предполагали ранее. В 1832 году за проведённые исследования Ричард Ландер был удостоен Золотой медали Королевского географического общества, став её первым лауреатом.

В 1833 году Ричард Ландер возглавлял неудачно закончившуюся торговую экспедицию на Нигер и Бенуэ, во время которой погиб от пули туземца.

Память 
В 1976 году Международный астрономический союз присвоил имя Ричарда Ландера кратеру на обратной стороне Луны.

Труды

Литература 
 
 

Исследователи Африки
Путешественники Великобритании XIX века
Застреленные в Нигерии